Cystisoma är ett släkte av kräftdjur. Cystisoma ingår i familjen Cystisomatidae. 

Cystisoma är enda släktet i familjen Cystisomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cystisoma